2MASS J01225093-2439505 b (parfois abrégé de façon non officielle en 2M 0122-24 b) est une naine brune découverte en 2013 orbitant autour de la naine rouge 2MASS J01225093-2439505 (2M 0122-24).
La découverte de cette exoplanète a été étudiée et rendue publique par l'équipe suivante : Brendan P. Bowler, Michael C. Liu, Evgenya L. Shkolnik et Trent J. Dupuy.

Désignation 

La naine brune est désignée 2MASS J01225093-2439505 b (parfois abrégé de façon non officielle en 2M 0122-24 b) dans le catalogue du Two-Micron All-Sky Survey et WISE J012251.02-243952.0 b dans celui du Wide-field Infrared Survey Explorer.

Caractéristiques 

La naine brune a été découverte en 2013 dans le cadre de la recherche de planètes géantes extrasolaires autour d'étoiles jeunes et de faible masse.

D'un rayon équivalent à celui de Jupiter et d'une masse environ  supérieure, la naine brune orbite à 52 unités astronomiques de son étoile.

L'attraction gravitationnelle à la surface de la naine brune en question est  plus forte que l'attraction gravitationnelle à la surface de la Terre.

La température mesurée à la surface de la naine brune en question est de 1380 kelvins.

La naine brune a été observée de manière directe.

La masse estimée de 2M 0122-24 b est d'environ 12 à 13 masses joviennes (ce qui place cet astre dans la catégorie des naines brunes).

Les caractéristiques de l'objet suggèrent qu'il s'agit d'un « pont » entre les planètes chaudes comme β Pic b et les objets très poussiéreux et froids comme HR 8799 b, c, d et e. La plage d'âges possibles pour le système est de 10 à 120 millions d'années.

Étoile hôte 

L'étoile hôte 2M 0122-4 de la naine brune est une naine rouge, localisée dans la constellation de la Baleine. Elle est située à environ 117,4 années-lumière. Son rayon est estimé à 0,4 fois le rayon du Soleil et sa masse à 0,4 fois celle du Soleil.

L'étoile hôte, 2M 0122-24, est une étoile de type M3.5 avec une température de surface d'environ 3500 K.

Les magnitudes apparente et absolue de l'étoile sont de 22,0 et 19,2 respectivement.

Cette étoile est âgée de 0,1 milliard d'années, ce qui suggère qu'elle est relativement jeune sur l'échelle de temps astronomique.

La température effective de la surface de l'étoile est d'environ 3500 Kelvin (K). Elle est donc d'environ . Une température de surface de  correspond à une étoile relativement froide, comparée aux autres types d'étoiles. Par exemple, le Soleil a une température de surface d'environ 

L'étoile hôte est une « M3.5 », c'est-à-dire qu'elle est d'un type spectral qui correspond à une étoile de température de surface relativement basse, avec une couleur rouge orangée. Les étoiles de type M sont les étoiles les plus communes dans l'Univers observable, et sont souvent des naines rouges relativement petites et froides. Les étoiles de type M sont également connues pour leur forte activité magnétique, ce qui peut les rendre plus variables et émettre des éruptions solaires intenses.

Seulement 0,3% de l'énergie totale émise par l'étoile est émise dans la région UV du spectre électromagnétique, ce qui est relativement faible. Cette valeur peut être importante pour l'étude des effets de l'irradiation UV sur les planètes en orbite autour de l'étoile, ou pour évaluer l'impact de l'étoile sur les atmosphères planétaires.

14,5% de l'énergie totale émise par l'étoile est émise dans la région visible du spectre électromagnétique, le reste étant émis dans d'autres régions du spectre électromagnétique. Cependant, 14,5% est encore une quantité importante d'énergie émise dans la région visible, ce qui signifie que l'étoile est assez lumineuse dans cette région du spectre électromagnétique et pourrait être visible depuis une distance suffisamment proche de la Terre.

La grande majorité de l'énergie émise par l'étoile est émise dans la région infrarouge du spectre électromagnétique, ce qui est cohérent avec la température relativement basse de l'étoile (3500 K) mentionnée précédemment. Les étoiles plus froides émettent principalement dans la région infrarouge du spectre électromagnétique plutôt que dans la région visible.

La valeur de l'ascension droite de 20.7125 indique que l'étoile hôte est de 20 heures, 41 minutes et 27 secondes.

La valeur de déclinaison de -24.6142 indique que l'étoile hôte est situé à 24 degrés, 36 minutes et 51,12 secondes au sud de l'équateur céleste .

Notes et références 

Exoplanète